Sakartwelos Pechburtis Pederacia (gruz. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია) – związek piłkarski w Gruzji założony w roku 1936, a następnie w latach 1936–1989 stanowiący część Związku Piłkarskiego Związku Radzieckiego. Od 15 lutego 1990 funkcjonuje jako niezależna federacja. Dzieli się na 18 związków piłki nożnej:

 gruz. საქართველოს ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირი, ang. Georgian football veteran community
 gruz. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Adjara Autonomous Republic regional football federation
 Abchaski Autonomiczny Związek Piłki Nożnej gruz. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Abkhazia Autonomous Republic Football Federation
 gruz. თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Tbilisi city Football Federation / Street. Georgian Football Federation
 gruz. იმერეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Imereti regional football federation
 gruz. გურიის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Guria regional football federation
 gruz. კახეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Kaxeti regional football federation
 gruz. სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Samegrelo Zemo-Svaneti Regional Football Federation
 gruz. მცხეთა – მთიანეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Mskheta – Mtianeti regional football federation
 gruz. ქვემო ქართლის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Kvemo – Kartli regional football federation
 gruz. შიდა ქართლის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Shida Kartli regional football federation
 gruz. რაჭა – ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Raja – Lechkhumi Kvemo Svaneti regional football federation
 gruz. სამცხე – ჯავახეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია, ang. Samxre-Javaxeti regional football federation
 gruz. სამხრეთ ოსეთის ფეხბურთის ფედერაცია, ang. South Ossetia football federation
 gruz. ფუტსალის ასოციაცია, ang. Georgian football workers professional community / Futsal Association
 gruz. საქართველოს ფეხბურთის მუშაკთა პროფკავშირები
 gruz. საფეხბურთო კლუბები – „დინამო” თბილისი და ზუგდიდის „მგლები”
 gruz. ქალთა ფეხბურთის ასოციაცია

Zobacz też 
Reprezentacja narodowa

  Reprezentacja Gruzji w piłce nożnej

Reprezentacja regionalna

  Reprezentacja Abchazji w piłce nożnej

Związki piłkarskie UEFA
Piłka nożna w Gruzji